Ingentia  este un gen de dinozaur din  infraordinul Sauropoda, care a trăit în Triasicul Târziu, pe teritoriul Argentinei de astăzi. A fost descris în 2018 de Cecilia Apaldetti și colab., care a numit specia Ingentia prima, însemnând în latină "primul gigant", deoarece taxonul a fost unul dintre primele sauropodomorfe foarte mari (în jur de 10 tone), alături de ruda sa apropiată Lessemsaurus. O analiză filogenetică efectuată de Apaldetti a găsit un nou gen care leagă Ingentia, Lessemsaurus și Antetonitrus, pe care l-a numit Lessemsauridae.

Cercetătorii au descoperit vertebre de la gât și de la coadă, oase de la membrele anterioare și o porțiune din zona membrelor posterioare. Conform estimărilor oamenilor de știință, specimenul descoperit avea o înălțime cuprinsă între șase și șapte metri, era tânăr și cântărea aproximativ zece tone.

Analiza filogenetică este prezentată mai jos:

Note

Dinozauri din Triasic
Genuri de dinozauri
Sauropode